Кари Аркивуо (; родился 23 июня 1983 года, Лахти, Финляндия) — финский футболист, защитник клуба «Лахти» и сборной Финляндии.

Клубная карьера 
Аркивуо — воспитанник клуба «Лахти» из своего родного города. В 2001 году он дебютировал в Вейккауслиге. За пять лет в составе клуба Кари провёл более 100 матчей. В 2006 году Аркивуо перешёл в норвежский «Саннефьорд», подписав контракт на три года. В том же году он дебютировал в Типпелиге, но вскоре получил травму и долго восстанавливался после неё. В начале 2009 года Аркивуо присоединился к нидерландскому «Гоу Эхед Иглз». 13 февраля в матче против «Фортуны» из Ситтарда он дебютировал в Эрстедивизи. 29 марта в поединке против АГОВВ Кари забил свой первый гол за «Гоу Эхед Иглз».

Летом 2010 года Аркивуо перешёл в шведский «Хеккен». 16 августа в матче против «Треллеборга» он дебютировал в Аллсвенскан лиге. 17 апреля 2011 года в поединке против «Сюрианска» Кари забил свой первый гол за «Хеккен». В 2012 году он помог команде завоевать серебряные медали, а в 2016 году выиграть Кубок Швеции.

Международная карьера 
12 ноября 2005 года в товарищеском матче против сборной Эстонии Аркивуо дебютировал за сборной Финляндии. В этом же поединке он забил свой первый гол за национальную команду.

Голы за сборную Финляндии

Достижения 

Командные

 «Хеккен»
 Обладатель Кубка Швеции — 2015/2016

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 BK Häcken official profile 
 
 
 
 
 
 Profile at Finnish FA 

Футболисты Финляндии
Игроки сборной Финляндии по футболу
Игроки ФК «Лахти»
Игроки ФК «Саннефьорд»
Игроки ФК «Гоу Эхед Иглз»
Игроки ФК «Хеккен»